Лека:

 Лека — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Лека — село в Кантемирском районе Молдавии.
 Лека — коммуна в губернии Нур-Трёнделаг в Норвегии.
 Лека — река в Рутульском районе Дагестана.
 Лека, Дора (1923—2006) — албанский композитор.
 Лека, Хилми (1912—1945) — албанский политический и государственный деятель.